Ю́ляри́стио́я () — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия. Входит в состав города Питкяранта на территории Питкярантского городского поселения.

История 
Деревня расположена на берегу Ладожского озера на территория бывшего финского населённого пункта Ristioja, изначально состоявшего из двух частей: Ala-Ristioja и Ylä-Ristioja. Название было дано по текущей рядом реки Ристиоя. До 1940 года это был Сальмисский уезд.

Улицы 
 СНТ Горняк
 СНТ Заводской
 СНТ Строитель

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Питкярантского района